DPI est un sigle peut signifier :
 diagnostic préimplantatoire, en obstétrique ;
 Dual Polarization Interference (en français, interférométrie par double polarisation), une technique de recherche en biologie moléculaire ;
 Dot per inch (en français, point par pouce), indiquant la résolution d'un scanneur, d'un imageur, d'une imprimante ;
 Deep packet inspection, une technique d'inspection de paquets de données en informatique ;
 direction de la production informatique, le nom de la direction informatique de l'Unédic, un organisme français chargé de l'Assurance chômage ;
 dossier patient informatisé, un dossier regroupant l'ensemble des données médicales d'un patient ;
 déclaration publique d'intérêts, une déclaration visant à prévenir le conflit d'intérêts ;
 détection et protection incendie, un ensemble des moyens de détection et protection incendie ;
 droits de la propriété intellectuelle, un ensemble des diverses lois classées sous l'appellation de propriété intellectuelle ;
 déduction pour investissements, en fiscalité belge ;
 Daytona Prototype International, une catégorie de voiture de compétition.